Агаран — многозначный термин, возможные значения:
 Агаран — туркменский кисломолочный напиток, ферментированные сливки, собираемые с поверхности при приготовлении чала.
 Агаран — порода голубей.